Signed, Sealed, Delivered I'm Yours – singolo di Stevie Wonder del 1970
 Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours) – singolo di Peter Frampton del 1977
 Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours) – singolo dei Boys Town Gang del 1982
 Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours) – singolo di Ruby Turner del 1988
 Signed, Sealed, Delivered I'm Yours – singolo dei California Rainsins del 1988
 Signed, Sealed, Derivered I'm Yours – singolo dei Blue featuring Stevie Wonder e Angie Stone del 2003
 Signed, Sealed, Delivered I'm Yours – singolo di Osaka Monaurail del 2008

Pagine correlate 
 Signed Sealed and Delivered
 Signed Sealed Delivered